Copceac, comune della Moldavia nel distretto di Ștefan Vodă
 Copceac, comune della Moldavia nella Gagauzia